Marion é o nome de diversos condados dos Estados Unidos, a maior parte dos quais nomeados em homenagem ao general-de-brigada Francis Marion (1732-1795), general que participou na Guerra da Independência dos Estados Unidos:

 Condado de Marion (Alabama)
 Condado de Marion (Arkansas)
 Condado de Marion (Carolina do Sul)
 Condado de Marion (Flórida)
 Condado de Marion (Geórgia)
 Condado de Marion (Illinois)
 Condado de Marion (Indiana)
 Condado de Marion (Iowa)
 Condado de Marion (Kansas)
 Condado de Marion (Kentucky)
 Condado de Marion (Mississippi)
 Condado de Marion (Missouri)
 Condado de Marion (Ohio)
 Condado de Marion (Oregon)
 Condado de Marion (Tennessee)
 Condado de Marion (Texas)
 Condado de Marion (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos